La Government of India Act de 1858 fue una ley del Parlamento del Reino Unido (21 & 22 Vict. c. 106) aprobada el 2 de agosto de 1858. Su objetivo era la liquidación de la Compañía Británica de las Indias Orientales (que hasta aquel momento era quien gobernaba la India Británica bajo el auspicio del Parlamento) y el traspaso de sus funciones a la Corona Británica. Henry John Temple, que era primer ministro del Reino Unido, presentó un proyecto de ley para la transferencia en el control del Gobierno de la India de la Compañía de las Indias Orientales a la Corona, en referencia a los graves defectos en el sistema del gobierno de la India.

Referencias

Enlaces externos 
 One Scholar's Bibliography
 Government of India Act 1858
 Government of India Act, 1858 (21 & 22 Vict. c. 106)

Política de Reino Unido
Reino Unido en el siglo XIX
India británica
Años 1850